Села:
 Козирщина — Дніпропетровська область, Новомосковський район
 Козирщина — Рівненська область, Дубенський район